Severozahodna divizija je lahko:

Severozahodna divizija (NBA)
Severozahodna divizija (NHL)